

Aeronautica 
 Albatros C.X  – biplano monomotore da ricognizione della Albatros Flugzeugwerke

Codici 
 CX – codice vettore IATA della Cathay Pacific Airways
 CX – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Isola di Natale

Informatica 
 .cx  – dominio di primo livello dell'Isola di Natale
 CX – registro della central processing unit

Altro 
 Cx (a volte Cx) – coefficiente di resistenza aerodinamica
 CX – 110 nel sistema di numerazione romano
 CX  – automobile della Citroën
 In esperanto CX è un altro modo per scrivere la lettera Ĉ